Corno Bianco si può riferire a:
 Corno Bianco – montagna delle Alpi Pennine
 Corno Bianco – montagna delle Alpi Sarentine
 Corno Bianco – montagna delle Dolomiti
 Corno Bianco – montagna della Val Camonica
 Corno Bianco – montagna delle Alpi Graie